Pueyo puede referirse a:

Pueyo, municipio en la provincia de Navarra.
El Pueyo de Araguás, en la provincia de Huesca.
Pueyo de Fañanás, en la provincia de Huesca.
El Pueyo de Jaca, en la provincia de Huesca.
El Pueyo de Morcat, en la provincia de Huesca.